Hesoun ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hesoun (1930–2003), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Wolfgang Hesoun (* 1960), österreichischer Manager